66-я параллель северной широты — широта, которая равна 66 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 24 часов, 0 минут в течение летнего солнцестояния и 2 часов, 47 минут во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 66-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Белое море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингов пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Северо-Западные территории Юкон Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Фрозен-Стрейт
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Фокс
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Фокс
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Камберленд (залив)
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Девисов пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Датский пролив
|-
| 
! scope="row" | 
| Вестфирдир
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Хунафлоуи
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
|}

См. также 
 65-я параллель северной широты
 67-я параллель северной широты

Примечания 

Широта